

Biologia 
Mine – gallerie scavate dalle larve nelle foglie

Cinema 
Mine – film del 1985 diretto da Atif Yilmaz
Mine – film del 2016 diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro

Geografia 
Mine – città della prefettura di Yamaguchi (Giappone)

Letteratura 
 Mary Terror (Mine) – romanzo di Robert McCammon del 1990

Musica

Album ed EP 
Mine – album di Dolly Parton del 1973
Mine – album di Li Yuchun del 2007
Mine – EP di Phoebe Ryan del 2015
Mines – album dei Menomena del 2010

Singoli 
Mine – singolo di Taylor Swift del 2010, dall'album Speak Now
Mine – singolo di Bazzi del 2017
Mine – singolo di Slayyyter del 2019

Televisione 
 Mia! (Mine) – episodio della prima stagione di True Blood

Pagine correlate 
Mina